

Geografia dos Estados Unidos 
Oregon — estado
Condado de Oregon — no estado de Missouri

Cidades 
Oregon (Missouri)
Oregon (Ohio)
Oregon (Wisconsin)

Outros usos 
USS Oregon (BB-3) — navio de guerra norte-americano comissionado em 1896

Desambiguações de topônimos